Ta-lei Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dalei Shan (berg i Kina, Zhejiang, lat 29,60, long 121,29), 
 Dalei Shan (ö), Jiangsu, 

Robotskapade Kinaförgreningar